Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Petra Huber che ha battuto in finale Laura Garrone 7–6(4), 6–0.

Teste di serie 

 Pascale Paradis (primo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Iva Budařová (primo turno)
 Carina Karlsson (quarti di finale)

 Laura Garrone (finale)
 Sara Gomer (primo turno)
 Adriana Villagrán (primo turno)
 Patrícia Medrado (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1986